Ха́рбо () — английская фамилия. Известные носители:

 Харбо, Грегори Джордан (род. 1956) — американский астронавт.
 Харбо, Джим (род. 1963) — профессиональный игрок в американский футбол, квотербек.
 Харбо, Джон (род. 1962) — главный тренер профессионального футбольного клуба «Балтимор Рэйвенс».